Ricardo Rodríguez (1942–1962), mexikói F1-es autóversenyző
Ricardo Rodríguez (1992), svájci labdarúgó
Ricardo Rodríguez (1993), venezuelai teniszező

Jegyzetek